GKS steht als Abkürzung für:
Gottfried Keller-Stiftung, eine Kunststiftung in der Schweiz
Groß- und Kleinschreibung, siehe Großschreibung
 Gemeinschaft Katholischer Soldaten GKS, Verband katholischer Soldaten in der Bundeswehr
 Graphical Kernel System bzw. Graphic Kernel Standard, ein graphisches Kernsystem nach DIN 66252
 Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt, Kohlekraftwerk mit angeschlossener Müllverbrennungsanlage
 Großer Krisenstab, geläufige Abkürzung für den Krisenstab der Bundesregierung während des 'Deutschen Herbstes'
 Ganzkörperschwingungen, siehe Humanschwingung
 Glasgow-Koma-Skala, die deutschsprachige Bezeichnung für die Glasgow Coma Scale
 Powiat Kościerski in der Woiwodschaft Pommern, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung